Haggart Creek kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Haggart Creek, Muskoka District, vattendrag i Ontario, 
 Haggart Creek, Cochrane District, vattendrag i Ontario,